Выпрейка — река в Калужской области России, приток Лужи
 Выпрейка — река в Тульской области России, приток Оки